Virt-X — европейская электронная биржа, созданная Швейцарской биржей и английской Tradepoint для торговли акциями ведущих эмитентов (голубых фишек) с использованием торговой системы Швейцарской биржи EBS.

Первые торги проведены в июне 2001 года.

См. также 
 Список фондовых бирж
 Акции компаний, включённые в листинг электронной биржи Virt-X

Ссылки 
 Официальный сайт торговой системы

Фондовые биржи